

Topônimos
 Resende (Rio de Janeiro) – cidade no estado do Rio de Janeiro, Brasil
 Resende (Portugal) – sede de concelho em Portugal
 Resende (Paredes de Coura) – freguesia no concelho de Paredes de Coura, Portugal
 Resende (freguesia) – freguesia no concelho de Resende, Portugal

Pessoas
 Resende (sobrenome) – sobrenome português
 Rezende (youtuber)
 Clara de Resende – pintora portuguesa
 Garcia de Resende – poeta, cronista, músico e arquiteto português
 Nuno Resende - cantor português

Outros
 Resende Futebol Clube – clube de futebol da cidade de mesmo nome do estado do Rio de Janeiro

Ver também

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes